Mužská čtyřhra China Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Pablo Carreño Busta a Rafael Nadal, jehož členové se rozhodli deblové soutěže neúčastnit.

Vítězem se stal nejlepší světový finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který za 1.10 hodin ve finále zdolal americkou dvojici John Isner a Jack Sock, jejíž členové spolu nastoupili i do zářijového Laver Cupu. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali osmou společnou trofej, respektive třetí v probíhající sezóně za aktivní finálové bilance 8–1. Kontinen vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2017